Teorema de Hurwitz puede ser referido a varios teoremas llamados en honor a Adolf Hurwitz:
 Teorema de Hurwitz (análisis complejo)
 Fórmula de Riemann–Hurwitz en geometría algebraica.
 Teorema de Hurwitz (álgebras de división normadas), un teorema de estructura que expone que hay cuatro álgebras de división normada sobre los números reales.
 Teorema de automorfismos de Hurwitz sobre superficies de Riemann.
 Teorema de Hurwitz (teoría de números)